Pfarrkirche Alberndorf steht für:

 Pfarrkirche Alberndorf in der Riedmark, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Pfarrkirche Alberndorf im Pulkautal, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich